Brunswick County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Brunswick County (North Carolina)
Brunswick County (Virginia)